Universo amor es el cuarto álbum de estudio discográfico de la agrupación mexicana Playa Limbo. Fue lanzado por la misma banda el 24 de enero del 2020 de forma independiente. 

El álbum se caracteriza por retomar el estilo pop más rockero, romántico, y con toques de synth-pop y versiones acústicas. Además de que primeramente lanzaron por 4 partes el disco (convertido en EP).

Del álbum se desprenden algunos sencillos como: «Hoy ya no» y «Cuenta hasta 20» y con cantantes invitados como SAAK, Marco Mares, Caztro y Mando y Dany Calvario.

Lista de canciones

Edición estándar

Véase también 

 Discografía de Playa Limbo

Referencias 

Álbumes de Playa Limbo
Álbumes en español
Álbumes de pop
Álbumes de 2020